Альфред Бергер:

 Бергер, Альфред (драматург) (1853—1912) — немецкий драматург.
 Бергер, Альфред (фигурист) (1884—1966) — австрийский фигурист. Примечания